Årets Brugtbil er en årlig kåring af det bedste brugtbilskøb i Danmark. Kåringen foregår i samspil mellem brugerne på BilBasen, FDM og motorjournalister fra de største danske bilmedier, såsom Bil Magasinet, Bil Markedet, Ekstra Bladet, BT, Århus Stiftstidende, Jyllands-Posten med flere.

Historie 
Årets Brugtbil startede som en idé i 2005 hos Jesper Lindgren Hejlesen og Thomas Kello som brugtmarkedets pendant til motorjournalisternes kåring af Årets Bil i Danmark, der alene fokuserer på nye modeller. Siden er kåringen blevet et kvalitetsstempel på det gode brugtbilskøb.

De 16 jurymedlemmer er motorjournalister og eksperter fra motorbranchen, FDM og BilBasens brugere.

Vindere 
Tidligere vindere af Årets Brugtbil:
 2022: Tesla model 3, årgang 2017-2022
 2021: Hyundai i30, årgang 2013-2018
 2020: Seat Leon, årgang 2012-2020
 2019: VW Golf, årgang 2013-2016
 2018: BMW 1-serie, årgang 2011-2015
 2017: Ford C-Max, årgang 2010-2015
 2016: BMW 3-serie, årgang 2008-2012
 2015: Mercedes-Benz C-klasse (W204), årgang 2007-2011
 2014: Honda Civic, årgang 2006-2011
 2013: Toyota Avensis, årgang 2007
 2012: Honda Accord, årgang 2009
 2011: Kia cee'd, årgang 2007
 2010: Opel Astra, årgang 2005
 2009: Ford Focus, årgang 2005
 2008: Ford Mondeo, årgang 2004
 2007: Mazda 6, årgang 2003
 2006: Škoda Fabia, årgang 2001

Point fordeling

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Referencer 

 
Biler
Hædersbevisninger fra Danmark